Palatinado, originado en dicha región alemana (en alemán, Pfalz), puede referirse a:

Geografía 
 Renania-Palatinado, uno de dieciséis estados federados de Alemania.
 Palatinado Renano o Bajo Palatinado, región al sur de Renania-Palatinado, históricamente abarcando todo el territorio al oeste del río Rin.
 Alto Palatinado, una de las regiones administrativas del estado alemán de Baviera.
 Bosque del Palatinado, región de montañas bajas en el suroeste de Alemania, ubicada en la región del Palatinado Renano.
Palatinado (región vinícola), una de las regiones con denominación de origen más importantes de Alemania.

Regiones históricas 
 Electorado del Palatinado, Condado Palatino del Rin o sencillamente Palatinado, histórico territorio del conde palatino y príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Palatinado-Landsberg, antiguo estado del Sacro Imperio Romano Germánico  en torno a Landsberg.
 Palatinado-Zweibrücken, antiguo ducado y estado del Sacro Imperio Romano Germánico, con capital en Zweibrücken.
 Palatinado-Birkenfeld-Zweibrücken, antiguo estado del Sacro Imperio Romano en las cercanías del ducado de Zweibrücken.
 Palatinado-Neoburgo, antiguo condado, ducado y territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, com capital en Su capital era Neuburg an der Donau.
 Palatinado-Simmern-Sponheim, antiguo estado del Sacro Imperio Romano con sede en el condado palatino de Simmern y parte del condado de Sponheim.
 Palatinado-Birkenfeld-Bischweiler, antiguo estado del Sacro Imperio Romano alrededor de Bischwiller.
 Palatinado-Zweibrücken-Birkenfeld, antiguo condado y estado del Sacro Imperio Romano Germánico en torno a Birkenfeld.
 Palatinado-Sulzbach, antiguo ducado y condado del Sacro Imperio Romano Germánico situado en la actual Baviera.

Personas 
 Carlos I Luis del Palatinado (1617-1680), conde palatino del Rin y príncipe elector del Palatinado.
 Federico I del Palatinado (1425-1476), conde palatino del Rin y príncipe elector del Palatinado.
 Federico II del Palatinado (1482-1556), llamado Federico el Sabio, conde palatino y príncipe elector del Palatinado.
 Federico III del Palatinado (1515-1576), conde palatino del Rin y príncipe elector del Palatinado.
 Federico IV del Palatinado (1574-1610), príncipe elector del Palatinado.
 Federico V del Palatinado y Federico I de Bohemia (1596-1632), príncipe elector del Palatinado y rey de Bohemia.
 Felipe del Palatinado (1448-1508), llamado Felipe el Justo, conde palatino del Rin y príncipe elector del Palatinado.
 Felipe del Palatinado (1480-1541), príncipe-obispo de Freising y Naumburgo.
 Juan I del Palatinado-Zweibrücken (1550-1605), conde palatino y duque de Zweibrücken.
 Juan II del Palatinado-Zweibrücken (1584-1635), llamado Juan II el Joven, conde palatino y duque del Palatinado-Zweibrücken.
 Luisa del Palatinado (1622-1709), princesa del Palatinado y condesa titular del Rin.
 María del Palatinado (1561-1589), princesa de Suecia y duquesa de Södermanland.

Otros 
 Gastronomía del Palatinado